Atopetholidae är en familj av mångfotingar. Atopetholidae ingår i ordningen slitsdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Atopetholidae 58 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slitsdubbelfotingar
Atopetholidae